Никулинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Никулинская волость (Сызранский уезд) — в составе Симбирской губернии
 Никулинская волость (Вышневолоцкий уезд) — в составе Тверской губернии
 Никулинская волость (Тверской уезд) — в составе Тверской губернии